Zaranj bezeichnet:

 Sarandsch, Hauptstadt der afghanischen Provinz Nimrus
 Zaranj (Marskrater), ein nach der Stadt benannter Krater des Planeten Mars